Евархонтогліри (Euarchontoglires) — заснована на молекулярно-генетичних дослідженнях група плацентарних ссавців (іноді їй надають ранг когорти). Латинська назва складена з двох підгруп, на які ділиться цей таксон. Ними є Гризуни, що включають Мишоподібні (Rodentia) і Зайцеподібні (Lagomorpha), а також Euarchonta або так звані «дійсні пращури», до яких відносяться Тупаєподібні (Scandentia), Летючі лемури (Dermoptera) і Примати (Primates).

Euarchontoglires виникли від 85 до 95 мільйонів років тому, в пізньому крейдяному періоді, відокремившись від сестринської групи Laurasiatheria. Цю гіпотезу сьогодні підкріплюють численні копалини.

Систематика 
 Гризуни
 Зайцеподібні (Lagomorpha)
 Мишоподібні (Rodentia)
 Euarchonta
 Тупаєподібні (Scandentia)
 Кагуани (Dermoptera)
 Примати (Primates)

Назва 
Назва Euarchontoglires складена з назв сучасних підгруп цієї клади — Euarchonta і Glires. Термін «Euarchonta» означає «справжні предки» і (філогенетично) єднає кагуанів, тупай і приматів. Назва Glires — від  — «вовчок, соня»; ця клада єднає зайцеподібних і мишоподібних гризунів.

Примітки 

Когорти ссавців